Das World Matchplay 1999 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 25. bis zum 31. Juli 1999 von der Professional Darts Corporation (PDC) zum insgesamt sechsten Mal ausgetragen. Austragungsort war wie in den Jahren zuvor die Winter Gardens in Blackpool.

Im Finale siegte, wie bereits im Jahr zuvor, der Engländer Rod Harrington mit 19 : 17 gegen Peter Manley. Im 30. Leg dieser Partie verfehlte Manley das Bullseye, um das erste Nine dart finish in einer TV-Übertragung zu erzielen.

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier mit insgesamt 32 Teilnehmern wurde jede Partie in Legs gespielt. Anders als in den Jahren zuvor, als in der ersten Runde acht Legs gewonnen werden mussten, wurde die Zahl zum Matchgewinn auf zehn Legs erhöht. Bis zum Finale stieg die Anzahl der zu gewinnenden Legs pro Runde an, im Finale wurden dann mindestens 18 Gewinnlegs gespielt. Eine Partie musste mit zwei Legs Vorsprung gewonnen werden. Es gab kein Entscheidungs-Leg angesetzt wurde. Stattdessen wurde solange gespielt, bis ein Spieler sich einen Vorsprung von zwei Legs herausspielen konnte.

Preisgelder

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse

1999
Dartveranstaltung 1999
Dartwettbewerb in Blackpool